Dal eller DAL kan syfta på: 

 Dal (maträtt) – en indisk linsgryta
 Dal (Tolkien) – en fiktiv plats i J.R.R. Tolkiens värld
 DAL – Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, se Institutet för språk och folkminnen
 DAL – IATA-kod för en flygplats i Dallas, USA, se Dallas Love Field
 -dal – ett svenskt ortnamnsefterled Svenska ortnamnsefterled

Personer
 Kal P. Dal (1949–1985), en svensk sångare, gitarrist, låtskrivare och radiopratare

Geografi

Finland
 Dal, Helsingfors – en stadsdel i Helsingfors
 Dal, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland 
 Dal, Tenala – en by i Tenala
 Dal, Sagu – en by i Sagu kommun, Egentliga Finland

Sverige
 Dal – alternativt namn för landskapet Dalsland
 Dals församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift 2006–
 Dal, Kungsbacka kommun – en by vid sjön Lygnern,

Ångermanland
 Dals socken – socken i Ångermanland
 Dals landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1951
 Dals församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift
 Dals distrikt – ett distrikt i Kramfors kommun och Västernorrlands län 2016–

Se även
Dahl
Dala
Dalen